American Beauty – film z 1927 roku w reżyserii Richarda Wallace
 American Beauty – film z 1993 roku w reżyserii Franka Marino
 American Beauty – film z 1999 roku w reżyserii Sama Mendesa
 American Beauty – album zespołu Grateful Dead